Lesinski oder Lesiński ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Werner Lesinski (1904–1963), deutscher Geistlicher, Bischof von Tingchow

 T. John Lesinski (1925–1996), US-amerikanischer Politiker
 Zdzisław Lesiński (1921–2000), polnischer Turner